Фрамери:

 Фрамери — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Эно, округ Монс.
 Фрамери, Никола-Этьен (1745—1810) — французский композитор, поэт и писатель.